Mann House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mann House (Arkansas), ID-Nr. 82000937
 Mann House (Kansas), ID-Nr. 01000190
 Mann House (Michigan), ID-Nr. 70000273